Henri LXI de Reuss-Schleiz, né le  à Köstritz et mort le  à Kulm, est un prince de la confédération du Rhin et général des armées napoléoniennes.

Biographie 
Il est le fils de , prince souverain de Reuss-Schleiz.

Les différentes principautés de Reuss fournissent environ  à la Grande Armée, incorporés au sein du  régiment d'infanterie de la confédération des princes. Ces troupes servent en Espagne en 1808, au Tyrol en 1809, en Russie en 1812, puis en Allemagne en 1813.

Colonel sous Carra-Saint-cyr en 1812, il est placé à la suite de sa division, et en , il détruit toutes les embarcations qui se trouvent sur l'Aller, puis il s'empare de Verden. Le , il devient adjudant-commandant au service de la France, et le  suivant, il prend les fonctions de chef d'état-major de la  division d'infanterie. Il est promu général de brigade le , et c'est au cours de la campagne d'Allemagne, que le général de Reuss est tué le , lors de la bataille de Kulm, à la tête de la  brigade de la  division (général Dufour) du  corps de la Grande Armée. Son corps déposé dans un fourgon est pris par l'ennemi à Kulm, le .

Notes et références

Bibliographie 

 

Naissance en décembre 1784
Naissance à Bad Köstritz
Général du Premier Empire promu en 1813
Militaire allemand mort au combat lors des guerres napoléoniennes
Henri 61
Décès dans la région d'Ústí nad Labem
Décès en août 1813
Décès à 28 ans